Карл Нич:
 Нич, Карл Вильгельм (1818—1880) — немецкий историк.
 Нич, Карл Иммануэль (1787—1868) — немецкий протестантский богослов.
 Нич, Карл Людвиг (1751—1831) — немецкий протестантский богослов.